46. breddegrad kan henvise til:

 46. nordlige breddekreds
 46. sydlige breddekreds